80-85 — первый сборник Bad Religion, выпущенный в 1991 году. Содержит ранние записи группы, выходившие до третьего альбома Suffer (1988).

Об альбоме 
80-85 включает весь альбом How Could Hell Be Any Worse?, EP Bad Religion и EP Back to the Known, а также три трека с EP-сборника Public Service. 80-85 не включает второй альбом Into the Unknown, частично по причине того, что он не был популярен и стилистически отличается от других записей группы.

80-85 вышел, но 6 апреля 2004 года был перезаписан. Он стал иметь имя дебютного альбома 1982 года How Could Hell Be Any Worse? и включал тот же список песен что и оригинальный 80-85. Также вместе с ним были перезаписаны Suffer, No Control, Against the Grain и Generator, а также DVD-версия их концертного видео Along the Way.

Список песен

Участники 
 Грег Граффин — вокал (все песни)
 Бретт Гуревич — гитара (песни 1-20 и 26-28)
 Грег Хетсон — гитары (песни 3 и 21-25)
 Джей Бентли — бас-гитара (песни 1-20 и 26-28)
 Тим Галлегос — бас-гитара (песни 21-25)
 Пит Файнстоун — барабаны (песни 1, 3-4, 6-7, 13 и 21-25)
 Джей Зискрут — барабаны (песни 2, 5, 8-12, 14-20 и 26-28)

Примечания 

Сборники 1991 года
Альбомы Bad Religion
Альбомы Epitaph Records